Plett ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Plett (* 1966), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (CDU)
 Danny Plett (* 1963), kanadischer Sänger, Musiker, Songwriter und Musikproduzent
 Heinrich Plett (1908–1963), Erster Vorsitzender der Neuen Heimat
 Konstanze Plett (* 1947), deutsche Juristin und Hochschullehrerin
 Peter Plett (1766–1823), Lehrer, der Versuche zur Impfung gegen Pocken durchführte
 Willi Plett (* 1955), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Glynor Plet (* 1987), niederländischer Fußballspieler